Catherine Murphy kan syfta på bland andra:

 Catherine Murphy (friidrottare)
 Catherine Murphy (falskmyntare)